Lo European Masters 2020 è stato il secondo evento professionistico della stagione 2020-2021 di snooker, il secondo Ranking, ed è la 5ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 21 al 27 settembre 2020, presso la Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra.

Il torneo è stato vinto da Mark Selby, il quale ha battuto in finale Martin Gould per 9-8. L'inglese si è aggiudicato così il suo primo European Masters, il suo primo evento della BetVictor European Series ed il suo 18º titolo Ranking in carriera, eguagliando a questa quota Neil Robertson. Per Selby si tratta, inoltre, della decima finale valida per la classifica mondiale conquistata consecutivamente, e della quarta ottenuta al decider (l'ultima l'aveva vinta contro John Higgins al China Championship 2018).

Vigilia

Aspetti tecnici 
A seguito della pandemia di COVID-19, il World Snooker Tour si è visto costretto a cancellare e posticipare eventi nel calendario, affiancando questa competizione ad altri sei cinque tornei che prenderanno il via — senza spettatori — in questo medesimo impianto, oltre che alla Championship League, competizione che è stata giocata nella sala da ballo dello Stadium MK, struttura posta dinanzi alla Marshall Arena. 

Lo stesso European Masters — che è stato giocato per la prima volta in Inghilterra — viene riproposto nella parte iniziale della stagione, cosa che non accadeva dal 2018, nonostante si fosse già disputato nel gennaio 2020 in quella precedente a questa. 

A causa della mancanza di tempo, non vengono svolte le qualificazioni, così vengono invitati tutti i giocatori presenti nel Ranking.

La competizione è stata sponsorizzata dalla BetVictor, così come era accaduto nella precedente edizione.

Viene confermato per intero il montepremi.

Aspetti sportivi 
Date le assenze di Marco Fu, Mei Xiwen, Bai Langning, Steve Mifsud, Andrew Pagett e di Stephen Hendry, il World Snooker Tour assegna delle wildcard a Brian Ochoiski, Florian Nüßle, Ben Mertens e ad Antoni Kowalski in modo tale da completare il quadro dei 129 giocatori presenti. Per quest'ultimo si tratta del primo torneo in cui figura nel tabellone principale.

Così come per le quattro precedenti edizioni questo evento ha permesso ai giocatori di guadagnare punti validi per la classifica mondiale.

Inizialmente non compreso nella BetVictor European Series 2020-2021, lo European Masters viene aggiunto in questa medesima serie di tornei l'11 settembre, ed ha assegnato il primo trofeo stagionale.

In quanto vincitore di questa competizione, Mark Selby ha avuto il diritto di partecipare al Champion of Champions 2020; tuttavia, l'inglese si era già qualificato conquistando lo Scottish Open 2019.

Montepremi 

 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
 Miglior break della competizione: £

Copertura 
Le seguenti emittenti hanno trasmesso lo European Masters 2020.

Teste di serie 
Le teste di serie sono state assegnate seguendo il Ranking aggiornato al 12 settembre 2020; le prime due, tuttavia, sono Neil Robertson in quanto campione in carica, e Ronnie O'Sullivan in quanto campione del mondo in carica.

Avvenimenti 
Il 22 settembre vengono trovati positivi al COVID-19 Gary Wilson e Daniel Wells, i quali si ritirano subito dal torneo ancor prima di esordire; con loro si aggiungono anche David Lilley, Elliot Slessor e Michael White, che avevano avuto dei contatti con essi.

Fase a eliminazione diretta

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Fase finale

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 98 century breaks.

Note

Voci correlate 
 European Masters
 BetVictor European Series 2020-2021
 Stagione 2020-2021 di snooker

2020
BetVictor European Series 2020-2021
Competizioni sportive a Milton Keynes
Snooker in Inghilterra